Полосы  — топоним:

Белоруссия 
 Полосы — деревня в Логойском районе (Зареченский сельсовет) Минской области.
 Полосы — деревня в Кличевском районе (Потокский сельсовет) Могилёвской области.

Россия 
 Полосы — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Полосы — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Полосы — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Полосы — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Полосы — деревня в Жарковском районе Тверской области.